Натуральне число 472
 472 рік до нашої ери
 472 рік нашої ери